Avenue Molière est le nom de plusieurs rues :
 Avenue Molière à Bruxelles
 Avenue Molière à Paris